Beatrix van Portugal (Lissabon, 31 december 1504 - Nice, 8 januari 1538) was van 1521 tot aan haar dood hertogin van Savoye en van 1531 tot aan haar dood gravin van Asti. Ze behoorde tot het huis Aviz.

Levensloop 
Beatrix was de tweede dochter van koning Emanuel I van Portugal uit diens tweede huwelijk met Maria van Aragón, dochter van koning Ferdinand II van Aragón en koningin Isabella I van Castilië. Ze werd beschreven als een mooie, briljante en ambitieuze vrouw.

Op 8 april 1521 huwde ze in Villefranche-sur-Mer met hertog Karel III van Savoye (1486-1553). Hierdoor werd ze hertogin van Savoye. In 1531 kreeg zij van haar neef en schoonbroer, keizer Karel V, een leengoed toegewezen, het graafschap Asti, dat na haar dood geërfd werd door haar zoon Emanuel Filibert.

Beatrix ondersteunde de plannen om haar zoon Lodewijk uit te huwelijken aan Christina van Denemarken, weduwe van Francesco II Sforza, hertog van Milaan. De bedoeling van dit huwelijk was om de soevereiniteit van Milaan te beschermen tegen het Heilige Roomse Rijk. Na de dood van Lodewijk in 1536 suggereerde Beatrix haar jongere zoon Emanuel Filibert als nieuwe bruidegom, maar uiteindelijk gingen de huwelijksplannen niet door.

In januari 1538 overleed Beatrix van Portugal op 33-jarige leeftijd.

Trivia 

 In 2019 werd in Genève door de actie 100Elles* een alternatief straatnaambord opgericht ter ere van Beatrix van Portugal.

Nakomelingen 
Beatrix en haar echtgenoot Karel III van Savoye kregen negen kinderen:
 Adriaan (1522-1523)
 Lodewijk (1523-1536)
 Emanuel Filibert (1528-1580), hertog van Savoye
 Catharina (1529-1536)
 Maria (1530-1531)
 Isabella (1532-1533)
 Emanuel (1533), jong gestorven
 Emanuel (1534), jong gestorven
 Johannes (1537-1538)

Voorouders 

Gemalin van de heerser van Savoye
Huis Aviz
Portugal, B